Лолаев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Лолаев, Арнольд Георгиевич (род. 1946) — советский и российский художник и скульптор.

 Лолаева, Светлана Парижевна (род. 1968) — главный редактор «Газеты.ру» (март — сентябрь 2013).